Сезон Білоруської Екстраліги 2008—2009 — 17-й розіграш чемпіонату Білоруської Екстраліги. Чемпіонат стартував 9 вересня 2008, а фінішував 1 березня 2009. У сезоні 2008—09 брали участь чотирнадцять клубів.

Регулярний сезон 

«Металургс» Лієпая не брав участь у плей-оф через участь в Латвійській хокейній лізі.

Плей-оф

Вища ліга 
Чемпіонат проходив з 12 вересня 2008 по 16 березня 2009.

Плей-оф 
Чвертьфінали
 Керамін-2 - Хімволокно-2 - 5:3, 3:4, 7:2
 Юніор (Мінськ) - Хімік-СКА-2 - 3:4 (бул.), 7:3, 5:4 (ОТ)
 Сокіл-2 - ХК Гомель-2 - 6:3, 0:4, 3:4
 Металург-2 - Німан-2 - 1:0, 2:4, 0:1
Півфінали
 Керамін-2 - ХК Гомель-2 - 5:3, 7:1, 4:1
 Юніор (Мінськ) - Німан-2 -  0:1, 1:2 (ОТ), 2:4
Матч за 3-є місце
 Юніор (Мінськ) - ХК Гомель-2 - 4:3 (ОТ), 0:1 (ОТ), 2:1 (ОТ), 1:5, 6:0
Фінал
 Керамін-2 - Німан-2 - 5:1, 4:1, 3:1

Джерела 
 Офіційний сайт   
 Архів  

2008—2009
Білорусь
Білорусь